Ли Юй:
 Ли Юй (937—978) — китайский поэт X в.
 Ли Юй (1610—1680) — китайский драматург XVII в.
 Ли Юй (李玉; род. 1944) — китайский учёный-миколог, иностранный член РАСХН/Российской академии наук.
 Ли Юй (род. 1973) — китайская сценаристка и режиссёр.